Tauszowanie, nabijanie – typ inkrustacji polegający na mechanicznym przytwierdzaniu dekoracyjnych aplikacji metalowych do powierzchni innego metalu.

Zobacz też 
 Markieteria
 Damaskinaż
 Inkrustacja
 Intarsja

Bibliografia 
 Koch, W., Style w architekturze, Świat Książki, Warszawa 1996.

Zdobnictwo